Maltés puede referirse a:

A todo lo relativo con la ciudad de Malta.
Al idioma maltés: idioma hablado por las personas que viven en Malta.
Maltés: una raza de perro.
Maltés-estadounidense: persona que inmigra desde Malta hasta Estados Unidos.